

Patronyme 

 Guillaume Lekeu (1870-1894), compositeur belge
 Jules Lekeu (1862-1933), homme politique belge

Voir aussi 
 

Patronyme wallon